Espina (botànica), apèndix agut, dur i rígid que presenten algunes plantes
 Espina (zoologia), apèndix agut, dur i rígid que presenten alguns animals
 Espina (ciutat), antiga ciutat a la desembocadura del Po (Itàlia)
 Espina, os dels peixos
 Spina, part central d'un circ romà